Benjamin kan syfta på följande platser:

USA 

 Benjamin, Texas, countyhuvudort, Knox County, 
 Benjamin, Utah, ort, Utah County,

Se även 
 Mount Benjamin

Robotskapade USAförgreningar